Ликаон () в древнегреческой мифологии:
 Ликаон — царь Аркадии.
 Ликаон (сын Приама) — троянский царевич.
 Ликаон — дед младшего Ликаона.
 Ликаон. Выковал меч Аскания.
 Ликаон. Некий сын Ареса, противник Геракла.
 (4792) Ликаон — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

В биологии